Il existe plusieurs conjectures nommés d'après le mathématicien belge Pierre Deligne, qui appartiennent à plusieurs branches des mathématiques :
 La conjecture de Deligne en , qui concerne la structure opéradique de l'homologie de Hochschild. Elle a été démontrée pour la première fois par Tamarkin en 1998 ;
 La conjecture de Deligne sur les fonctions L qui prédit l'algébricité de L(n) pour certains entiers n ;
 La conjecture de Deligne sur les 1-motifs en théorie des motifs ;
 La conjecture de Deligne sur la monodromie ;
 La conjecture de Deligne sur la représentation des groupes de Lie exceptionnels 
 La conjecture de Gross-Deligne concernant la multiplication complexe ;
 La conjecture de Deligne-Langlands, en lien avec le programme de Langlands.